Флаг муниципального образования «Никола́евский район» Ульяновской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 9 ноября 2005 года решением Совета депутатов муниципального образования «Николаевский район» № 63 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2434.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования „Николаевский район“ представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос: верхней синего (шириной 1/4 от ширины полотнища) и нижней жёлтого цветов; в центре синей полосы — чешуйчато разделённый полосой синего цвета шар, верхняя половина которого жёлтого, а нижняя — белого цвета».

Обоснование символики

См. также

Примечания